Mark Knopfler – gitarzysta i kompozytor, założyciel zespołu Dire Straits
 David Knopfler – gitarzysta i kompozytor, brat Marka, członek zespołu Dire Straits na początku jego działalności